Avenida de La Gavia - straat in Madrid
 La Gavia (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat